El acrónimo CDM puede referirse a:

 Corazón de Melón, videojuego otome online del estilo "dating simulator" 
Common Diagnostic Model, arquitectura y metodología que facilita la integración de los módulos de diagnóstico tipo "plug in" en las aplicaciones de gestión por medio de interfaces estándar.

 Code Division Multiplexing, relacionado con las telecomunicaciones.

 Centro de Derechos de Mujeres, organización defensora de los derechos humanos de las mujeres.

 Cima del Mundo, Academia de español en Antigua Guatemala.

 Copa del Mundo, denominación de diversas competiciones deportivas internacionales.

 Club Deportivo Morón, club de fútbol argentino.

 Club Deportivo Maipú, club de fútbol argentino.

 Club Deportivo Municipal, club de fútbol chileno.

 Club Deportivo Municipal Limache, club de fútbol chileno.

 Club Deportivo Magallanes, club de fútbol chileno.

 Club Deportivo Maldonado, club de fútbol uruguayo.

 Club Deportivo Móstoles, club de fútbol español.

 Club Deportivo Mensajero, club de fútbol español.

 Club Deportivo Mirandés, club de fútbol español.

 Club Deportivo Municipal , club de fútbol peruano.

 CDM , club de fútbol peruano.

Acrónimos